Het ATP-toernooi van Båstad 2012 (met de officiële naam SkiStar Swedish Open 2012) werd van 9 tot en met 15 juli gespeeld, op de gravelbanen van het Båstad Tennisstadion in de Zweedse plaats Båstad.

De titelhouder in het enkelspel, Robin Söderling, was afwezig; titelverdedigers in het dubbelspel waren de als eerste geplaatste Robert Lindstedt en Horia Tecău.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Båstad
ATP-toernooi van Båstad